Majumi Iizuka (飯塚雅弓, Iizuka Majumi, Tokio, 3. januar 1977) je japonski seiju (igralka predvsem za anime) in japonski pop pevka. Rodila se je v Tokiu, in za odrasle v Tajvanu in Jokohami.

Majumi je postal tako slaven, ki ga je vloga Misty v Pokémon.

Pomembno vlogo

Anime 
 Yukari in Princess Millerna v The Vision of Escaflowne
 Sora v Escaflowne, A Girl in Gaea
 Nanaka Nakatomi v Magic User's Club
 Sakuya Kumashiro v Tenchi in Tokyo
 Reiko Asagiri v Gate Keepers
 Anna Nozaki v Fancy Lala
 Makoto Sawatari v Kanon
 Lasty Farson v Angelic Serenade (Znan tudi kot Tenbatsu! Angel Rabbie)
 Misty, Pippi in Pixie v Pokémon (Pocket Monsters)
 Cleo v Sorcerous Stabber Orphen
 Yoko Tokashiki v Princess Nine
 Akari Mizushima v Chance: Triangle Session
 Tron Bonne v Mega Man Legends (Rockman DASH) serija, Marvel vs. Capcom 2 in Namco x Capcom
 Aoi Matsubara v ToHeart
 Rena Lanford v Star Ocean EX
 Raine v UFO Ultramaiden Valkyrie
 Yuka Odajima v Futari wa Pretty Cure

Diskografija (kot pevka)

Singli 
 Akuseru (アクセル / Accele < Accelerator), 1997
 love letter (Ljubezensko pismo), 1999
 caress/place to be, 2000
 My wish (Moja želja), 2000
 Yasashi Migite (やさしい右手 / Nežno desno roko), 2002
 Koi no Iro (恋の色 / Boja ljubavi), 2002
 Kikaseteyo Kimi no Koe (聴かせてよ君の声 / Daj mi tvoj glas), 2002
 Pure♡ (Čist♡), 2003
 amulet, 2004
 TRUST - Kimi to Aruku Mirai - (TRUST～君と歩く未来～), 2011

Albumi (Full-dolžina) 
 Kataomoi (かたおもい / Neuzvraćen ljubezen), 1997
 Mint to Kuchibue (ミントと口笛 / Mint in zviždaljka), 1998
 so loving, 1999
 AERIS, 2000
 Himawari (ひまわり / Sončnice), 2001
 Niji no Saku Basho (虹の咲く場所 / A Place in the Bloom of a Rainbow), 2002
 SMILE×SMILE, 2003 - Tore Johansson proizvaja
 ∞infinity∞, 2004
 mine, 2005
 10LOVE, 2006
 Crystal Days, 2007
 Stories, 2008
 Fight!!, 2009
 Kimi e..., 2009

Mini albumi 
 Fly Ladybird fly, 1998 
 23degrees。, 2004 
 Purezento (プレゼント / Darilo), 2005

Najboljša albuma 
 berry best, 2001
 BESTrawberry, 2005

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran   - Tokuma Japan Communications Co., Ltd.
 Berry Smile  - Uradna spletna stran
 Strawberry Candle  - Uradni fan club
 »Girls on the Web« FILE.37: Mayumi Iizuka (May 1, 1999)  
 Press Session: Mayumi Iizuka  

Japonski filmski igralci
Živeči ljudje
Japonski pevci